Corwin pode se referir a:
As aventuras de Jeff Corwin
Corwin (Ohio)

Desambiguação